Deutério - isótopo do hidrogênio.
 Deutério (prepósito) - romano antigo do , apoiante de Estilicão.
 Deutério (advogado) - advogado da Roma Antiga do século .
 Deutério (gramático) - gramático da Roma Antiga do .
 Deutério (senador) - senador da Roma Antiga do .